Le Certificat de Formation à la Sécurité (CFS) est le diplôme d’État reconnu au niveau européen  nécessaire pour exercer le métier de personnel navigant commercial au sein d’une compagnie aérienne française. Il a remplacé le  le Certificat de Sécurité Sauvetage (CSS). Il comprend une partie théorique et une partie pratique. Le règlement (UE) n°1178/2011 l'a remplacé par le CCA (Cabin Crew Attestation). Le CFS, comme le CCA, n'a aucune équivalence de niveau de diplôme (cf les arrêtés du  et du  pour les niveaux d'équivalence des titres universitaires).

CFS théorique 

La partie Sécurité (Modules : A-10, B-20, C-30, E-50, F-60, H-80) aborde les thèmes suivants : 
Connaissances aéronautiques
Réglementation 
Équipements réglementaires de sécurité 
Sûreté 
Marchandises dangereuses 
Communication 
Gestion des ressources de l’équipage (CRM)
Consignes générales en vol normal 
Consignes générales en cas d’urgence 
Survie 

La partie Secourisme (Module : D-40) aborde les thèmes suivants : 
Notions élémentaires d’anatomie et de physiologie 
Milieu aéronautique et réactions de l’organisme 
Le rôle du PNC, les incidents à bord 
Les hémorragies, les détresses circulatoires et respiratoires 
Les pathologies abdominales et traumatiques 
Les brûlures, l’accouchement, les maladies tropicales, le tri des blessés

CFS pratique 

Partie Sécurité : 
Connaissances et utilisation des matériels et équipements de secours 
Parcours en zone enfumée / Extinction de feux 
Entraînement en piscine 
Équipement gilet sauvetage 
Remorquage 
Embarquement canots 
Utilisation des gilets et des canots / Moyens de signalisation / Survie 
Gestion des passagers 
Communication 
Mises en pratique CRM 
Partie Secourisme : 
Cas concrets liés aux situations d’urgence 
Extraction de siège 
Réanimation sur mannequin 
Traitement des hémorragies et fractures 
Attelles et bandages 
Utilisation de la trousse de premier secours

Notes et références

Liens externes 
  relatif au certificat de formation à la sécurité   

Sécurité des transports
Sécurité aérienne en France
Ancien diplôme français